Topolovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тополово) :
Topolovo, village bulgare de l'obchtina de Madjarovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Topolovo, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv.